«Парижская мирная конференция 1919 года и мирные договоры 1919—1920 годов. Литературный обзор и библиография» () — книга немецкого библиотекаря и историка Макса Гунценхойзера, опубликованная в 1970 году; представляет собой «полезную» специальную библиографию по Парижской мирной конференции и содержит около 2300 источников, изданных за предшествовавшие полвека.

Описание и история

Критика

Издания

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
 
 
 
 

 Статьи
 
 
 Ostdeutscher Literatur-Anzeiger, Bd. 17, Dec. 1971, H. 5/6, S. 206.
 Bernd-Jürgen  Wendt: Die Pariser Friedenskonferenz 1919 und die Friedensvertrage 1919-1920. Literaturbericht und Bibliographie [review] // Zeitschrift für Ostforschung, Bd. 21, 1972, Nr. 2, S. 318—319. 

Книги по алфавиту
Книги 1970 года
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Парижская мирная конференция